

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Backus – township della Contea di Roscommon, Michigan
 Backus – città della Contea di Cass, Minnesota

Persone 
 Jim Backus, propr. James Gilmore Backus (1913-1989) – attore statunitense
 John Backus (1924-2007) – informatico e matematico statunitense

Altro 
 Backus-Naur Form o BNF – strumento per descrivere la sintassi dei linguaggi di programmazione e dei protocolli di rete